Мантика может означать:
 Мантика —  гадание.
 Мантика — итальянская фамилия.